Mistrzostwa Świata w Unihokeju Kobiet 1999 – 2. edycja międzynarodowego turnieju kobiet o tytuł mistrza świata w unihokeju, organizowany przez Międzynarodową Federację Unihokeja (IFF), trwał od 9 do 15 maja 1999 roku w Szwecji. Brązowy medal przypadł reprezentacji Szwajcarii, która pokonała Norwegowie. Złoty medal zdobyła reprezentacja Finlandii, srebrny Szwecji.

Faza grupowa

Grupa A 
Tabela

      = awans do półfinału

Wyniki

Grupa B 
Tabela

      = awans do półfinału

Wyniki

Faza pucharowa

mecz o 5 miejsce

Półfinały

Brązowy medal

Finał

Ranking końcowy

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Mistrzostwa Świata w Unihokeju Mężczyzn 1998

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Mistrzostw Świata 1999

Mistrzostwa świata w unihokeju
Unihokej w Szwecji
1999 w sporcie
1999 w Szwecji